Baura kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Baura (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara,

Maldiverna 

 Baarah, ö, 

Robotskapade Italienförgreningar